Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2017/18 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2017/18 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich ist die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison sind noch Nachmeldungen möglich. Während Kungstornet mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Malmö AS 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 130 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Jonathan Westerberg (SK Team Viking) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Sein Mannschaftskollege Rauan Sagit erreichte 7 Punkte aus 9 Partien, je 6,5 Punkte aus 9 Partien erzielten Daniel Semcesen (Malmö AS), Jonas Barkhagen (SK Rockaden Stockholm), Philip Lindgren (Limhamns SK) und Kezli Ong (Farsta SK). Mit Sune Berg Hansen (Malmö AS), Nicolai Zadruzny, Leo Crevatin (beide SK Rockaden Stockholm), Maksim Schtekatschichin (SK Team Viking), Reynir Helgason (Limhamns SK), Björn Ahlander (Lunds ASK), Jan Lundin (Farsta SK) und Jakob Apéria (Stockholms SS) erreichten acht Spieler 100 %, von diesen spielten Hansen, Helgason und Ahlander je drei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel beim ersten Saisoneinsatz; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl beim ersten Saisoneinsatz; bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die zu diesem Zeitpunkt gültige (schwedische) LASK-Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste beim ersten Saisoneinsatz; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IRQ = Irak, ISL = Island, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden, SYR = Syrien, TUR = Türkei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Malmö AS

SK Rockaden Stockholm

SK Team Viking

Limhamns SK

Lunds ASK

Farsta SK

Stockholms Schacksällskapet

Eksjö SK

Kungstornet

Upsala ASS

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Schach 2018